

Chimica 
NOx – sigla generica per indicare gli ossidi di azoto, e le loro miscele

Fisica 
Nox – unità di misura per l'illuminamento non appartenente al SI, equivalente a 1 millilux

Mitologia 
 Nox o Notte – una divinità della notte

Motoveicoli 
 NOX – motocicletta Supermotard della Husqvarna

Musica 
 NOX – gruppo musicale ungherese

Video-intrattenimento 
 Nox – videogioco sviluppato dai Westwood Studios